CSSTidy — открытый синтаксический анализатор и оптимизатор каскадных таблиц стилей, написанный Флорианом Шмитцем. Доступны C++- и PHP-версии. Название происходит от HTML Tidy, так как CSSTidy предполагается быть его коллегой для CSS. В настоящее время CSSTidy способен исправлять некоторые распространённые ошибки (например, отсутствующие единицы или точки с запятой) и переформатировать и сжимать CSS код.

Текущая версия CSSTidy — 1.3. Эта версия была отмечена в журнале изменений 19 июля 2007 года как последняя версия. Проект был заброшен и автор ищет нового сопровождающего для проекта.

Тем не менее, PHP-версия была форкнута разработчиками.

Примечания

Ссылки 
 
 Online version at Devilo.us (с изменениями для поддержки CSS3)
 Онлайн версия на CSSTidyOnline.com
 Исходный код на GitHub.com
 HTML Purifier Библиотека для очистки HTML (с акцентом на безопасность). Использует CSSTidy для очистки CSS.

Каскадные таблицы стилей